Vieux (franz. 'alt' )  ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Vieux (Calvados) im Département Calvados
Vieux (Tarn) im Département Tarn

mit Namenszusatz:
Vieux-Berquin im Département Nord
Vieux-Boucau-les-Bains im Département Landes
Vieux-Bourg im Département Calvados
Vieux-Champagne im Département Seine-et-Marne
Vieux-Charmont im Département Doubs
Vieux-Château im Département Côte-d'Or
Vieux-Condé im Département Nord
Vieux-Ferrette im Département Haut-Rhin
Vieux-Fort im Überseedépartement Guadeloupe
Vieux-Fumé im Département Calvados
Vieux-Habitants im Überseedépartement Guadeloupe
Vieux-lès-Asfeld im Département Ardennes
Vieux-Lixheim im Département Moselle
Vieux-Manoir im Département Seine-Maritime
Vieux-Mareuil im Département Dordogne
Vieux-Mesnil im Département Nord
Vieux-Moulin (Oise) im Département Oise
Vieux-Moulin (Vosges) im Département Vosges
Vieux-Pont, Gemeinde im Département Orne
Vieux-Pont-en-Auge im Département Calvados
Vieux-Port im Département Eure
Vieux-Reng im Département Nord
Vieux-Rouen-sur-Bresle im Département Seine-Maritime
Vieux-Ruffec im Département Charente
Vieux-Thann im Département Haut-Rhin
Vieux-Viel im Département Ille-et-Vilaine
Vieux-Villez im Département Eure
Vieux-Vy-sur-Couesnon im Département Ille-et-Vilaine
Saint-Mars-Vieux-Maisons im Département Seine-et-Marne

Vieux ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Vieux (1904–1961), haitianischer Schriftsteller, Politiker und Diplomat
 Maurice Vieux (1884–1951), französischer Bratschist und Komponist